Corticomis är ett släkte av fjärilar. Corticomis ingår i familjen Anthelidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Fjärilar
Corticomis